Allen County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Allen County (Indiana)
 Allen County (Kansas)
 Allen County (Kentucky)
 Allen County (Ohio)